Himmelskrone steht für
Zeche Vereinigte Himmelskrone, Steinkohlenbergwerk bei Essen
Zeche General & Himmelskrone, Steinkohlenbergwerk in Dahlhausen
Siehe auch:
 Maria Himmelskron
Himmelkron